Aufhebung ist:
 im Rechtswesen die Rückgängigmachung einer Entscheidung, insbesondere eines Gerichtsurteils; siehe hierzu im Besonderen
 Aufhebung (Verwaltungsakt)
 Aufhebung (Ehe)
 eine philosophische Kategorie bei Hegel und Marx, siehe Dialektische Aufhebung
 oft die Negation in der Philosophie (sublatio)
 ein mitunter verwendeter Ausdruck für den islamischen Umgang mit Widersprüchen im Koran, siehe Abrogation (Islam)